Дмитрий Иванович Щербако́в:
 Щербаков, Дмитрий Иванович (1893—1966) — русский геолог, географ, академик АН СССР.
  (1912—2006) — советский украинский архитектор.
  (род. 1988) — украинский хоккеист, игрок сборной Украины по хоккею с шайбой.